Robert Banks kan syfta på bland andra:

* Robert Banks (1921–1989), amerikansk kemist
 Robert Banks (född 1937), brittisk politiker